Minami-ku („Bezirk Süd“) heißen Verwaltungsbezirke mehrerer japanischer Großstädte und historisch ein Stadtkreis einer Präfektur:
 Minami-ku (Sapporo), seit 1972 ein Bezirk von Sapporo-shi in Hokkai-dō
 Minami-ku (Saitama), seit 2003 ein Bezirk von Saitama-shi in Saitama-ken
 Minami-ku (Yokohama), seit 1943 ein Bezirk von Yokohama-shi in Kanagawa-ken
 Minami-ku (Sagamihara), seit 2010 ein Bezirk von Sagamihara-shi in Kanagawa-ken
 Minami-ku (Niigata), seit 2007 ein Bezirk von Niigata-shi in Niigata-ken
 Minami-ku (Hamamatsu), seit 2007 ein Bezirk von Hamamatsu-shi in Shizuoka-ken
 Minami-ku (Nagoya), seit 1908 ein Bezirk von Nagoya-shi in Aichi-ken
 Minami-ku (Kyōto), seit 1955 ein Bezirk von Kyōto-shi in Kyōto-fu
 Minami-ku (Sakai), seit 2006 ein Bezirk von Sakai-shi in Ōsaka-fu
 Minami-ku (Okayama), seit 2009 ein Bezirk von Okayama-shi in Okayama-ken
 Minami-ku (Hiroshima), seit 1980 ein Bezirk von Hiroshima-shi in Hiroshima-ken
 Minami-ku (Fukuoka), seit 1972 ein Bezirk von Fukuoka-shi in Fukuoka-ken
 Minami-ku (Kumamoto), seit 2012 ein Bezirk von Kumamoto-shi in Kumamoto-ken
 Minami-ku (Ōsaka), 1889–1989 ein Bezirk von Ōsaka-shi in Ōsaka-fu, 1878–1889 ein „Bezirk“/Stadtkreis von Ōsaka-fu

ja:南区